Валерий Игоревич Князев () — российский хоккеист, правый нападающий. Воспитанник  пражской «Спарты».

Биография 
Валерий Игоревич Князев родился 11 июня 1992 год в городе Волгограде Волгоградской области.

В детстве с родителями переехал в Чехию.

Воспитанник хоккейной школы «Спарта» Прага.

Начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио «Брамптон Батталион», который выбрал его на драфте Канадской хоккейной лиги в 1 раунде под общим 15 номером, выступая до этого за фарм-клуб «Спарты». Проведя в OHL 10 матчей, принял решение вернуться в Чехию, где продолжил выступать за молодёжный состав «Спарты».

Конец сезона 2010/11 Князев провёл в клубе «Бероуншти Медведи», после чего на драфте КХЛ был выбран в 1 раунде под общим 15 номером новосибирской «Сибирью». 30 июня 2011 года подписал просмотровый контракт с новосибирским клубом, и после успешно пройденной предсезонной подготовки 6 сентября продлил своё соглашение с командой на три года.

В 2017 году играл за «Нефтяник» Альметьевск на турнире «Мемориал памяти Василия Тарасова».

В 2017—2019 годах играл за клуб «Скалица» из города Скалица Словацкой Республики.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 7 декабря 2011 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Брамптон Батталион»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Салит»
Игроки ХК «Дукла» Сеница
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск